Schyngghyrlau () oder Tschingirlau () bezeichnet:

 einen Fluss in Kasachstan, siehe Utwa
 Schyngghyrlau (Westkasachstan), einen Ort in Kasachstan
 Audany Schyngghyrlau, Bezirk in Kasachstan